VLP est un acronyme pour
 Value Line Publishing : une société cotée au NASDAQ
 Vanuatu Leba Pati : perti politique du Vanuatu
 Victorian Liberal Party (en), parti politique australien
 Video Long Play : l'ancien nom du format Laserdisc
 Le code IATA de l'aéroport de Vila Rica au Brésil
 En biologie, Virus-Like Particles
 VLP (Vive La Peinture) : groupe d'art urbain, à Paris

Notes